East Fork ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Fork (Alaska), im Nome (CA) County
 East Fork (Arizona), im Navajo County
 East Fork (Kentucky), im Bath County
 East Fork (Mississippi), im Amite County
 East Fork (North Carolina), im Transylvania County
 East Fork (Tennessee), im Sevier County
 East Fort (Arizona), im Yavapai County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 East Fork (Connecticut), Fluss im Bundesstaat Connecticut
 East Fork (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 East Fork (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana

im NRHP gelisteten Objekte:
 East Fork Covered Bridge, in Fallsburg, Kentucky, ID-Nr. 76000909
 East Fork Lookout, in Clayton, Idaho, ID-Nr. 76000672
 East Fork Site, in Batavia, Ohio, ID-Nr. 78002021
 East Fork Wolf Creek Pratt Truss Bridge, in Delhi, Kansas, ID-Nr. 03000361

Sonstiges:
 East Fork State Park, Ohio

Siehe auch:
 East Fork Township